Ки́ра Фэй Уо́лш (; ) — английская футболистка, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Англии.

Биография 
Кира Уолш родилась 8 апреля 1997 года в английском городе Рочдейл, в графстве Большой Манчестер. В пятилетнем возрасте начала играть в футбол вместе со своим отцом. С 11 лет стала посещать ФА Теско Скилз Центр в средней школе Кингсвэй Парк, где у Киры была возможность развивать свои футбольные навыки, пока её не пригласили на просмотр в Центр передового опыта Блэкберн Роверс Герлз.

Воспитанница «Блэкберн Роверс», за юниорские коллективы которого выступала шесть сезонов, прежде чем дебютировать за первую команду в феврале 2014 года. Дебютный матч сыграла против «Шеффилда» в Северном дивизионе Женской Премьер-лиги, который завершился поражением «Блэкберн Роверс» со счётом 5:1. В целом, за первую команду сыграла в десяти матчах, забив три гола, перед переходом в «Манчестер Сити».

Любимыми игроками в детстве для Киры были Николя Анелька и Шон Гоутер.

Клубная карьера

«Манчестер Сити» (2014—н.в.) 

Первый официальный матч за «горожанок» Уолш провела 17 июля 2014 года, выйдя на замену на 86 минуте матча против команды «Ноттс Каунти». В конце 2014 стала игроком основы «Сити», сыграв ключевую роль в победе в Кубке Английской Лиги.

В июне 2015 года Кира подписала свой первый профессиональный контракт с «Манчестер Сити». Сезон 2015 футболистка завершила на втором месте в Чемпионате Англии, что гарантировало «Сити» участие в Лиге Чемпионов в сезоне 2016/2017. В итоге дебютный сезон в Еврокубках «Манчестер Сити» завершил на стадии 1/2 финала, проиграв французскому «Лиону» по сумме двух матчей со счётом 3:1. 9 ноября 2016 забила свой первый гол за «горожанок» в ворота датского «Брондбю» в домашнем матче Лиги Чемпионов 2016/2017 на стадии 1/16 финала.

В сезоне 2016 года завоевала свой первый титул победителя Чемпионата Англии, вместе с тем одержала победу в Кубке Английской Лиги, в финальном поединке которого «Манчестер Сити» победил «Бирмингем Сити» со счётом 1:0. В ноябре 2016 подписала новое соглашение с манчестерским клубом, действующее до конца сезона 2019/2020. В мае 2017 завоевала Кубок Англии, в финальном матче которого «горожанки» одержали победу над все тем же «Бирмингем Сити» со счётом 4:1. В сезоне 2018/19 футболистка завоевала с командой Кубок Английской Лиги и Кубок Англии, а также серебряные медали чемпионата Англии.

Сборная 
Уолш представляла Англию на всех молодежных уровнях. В 12 лет была вызвана в юношескую сборную Англии до 15 лет. В ноябре 2013 года футболистка поехала в составе английской сборной игроков до 17 лет на Чемпионат Европы в статусе вице-капитана команды, который Англия завершила на четвёртом месте, проиграв матч за третье место, в серии послематчевых пенальти со счётом 4:3, команде Италии. Прекрасная игра полузащитницы не осталась не замеченой, и в январе 2014 года Кира получила свой первый вызов в сборную до 19 лет. 31 января 2014 провела 73 минуты в дебютном поединке за сборную игроков до 19 лет, в котором Англия одержала ничейный результат против сборной Норвегии 4:4.

В ноябре 2017 года Уолш была вызвана в первую команду Англии. Дебютный матч сыграла 28 ноября 2017 против сборной Казахстана.

Достижения

Клубные 
Манчестер Сити :
  Победительница Чемпионата Англии (1): 2016
  Серебряный призёр Чемпионата Англии (3): 2015; 2017/18; 2018/19
  Победительница Кубка Англии (2): 2016/17; 2018/19
  Победительница Кубка Английской Лиги (3): 2014; 2016; 2019
  Серебряный призёр Кубка Английской Лиги (1): 2017/18

Итого: 6 трофеев

Сборная страны 
Сборная Англии :
  Обладательница SheBelieves Cup (1): 2019
  Чемпионка Европы: 2022

Статистика

Клубная

В сборной

Матчи и голы за сборную Англии 

Итого: 14 матчей: 8 — побед; 4 — ничьих; 2 — поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Киры Уолш на thefa.com website
 Профиль Киры Уолш на mancity.com

Футболистки Англии
Игроки женской сборной Англии по футболу
Игроки женской олимпийской сборной Великобритании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Игроки ЖФК «Манчестер Сити»‎
Игроки ЖФК «Барселона»